Nicolae Ionescu poate fi numele lui:

Nicolae Ionescu (publicist) (1820 - 1905), publicist, om politic
Nicolae Ionescu (politician), politician
 Nicolae C. Ionescu (mai cunoscut ca Nae Ionescu), (1890 - 1940), filozof, logician, pedagog și jurnalist român
 Nicolae Ionescu-Pallas (n. 1932), fizician român
 Nicolae Ionescu-Sisești, (1888 - 1954), medic neurolog român, membru corespondent al Academiei Române